«Отверженные» () — британский шестисерийный телесериал, основанный на одноимённом романе Виктора Гюго. Сценарий написан Эндрю Дэвисом, а режиссёром всех серий является Том Шенклэнд. Главные роли исполнили Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз.

Сериал основан на романе и не содержит песни из мюзикла.

В ролях 
 Доминик Уэст — Жан Вальжан
 Дэвид Ойелоуо — инспектор Жавер
 Лили Коллинз — Фантина
 Адиль Ахтар — месье Тенардье
 Оливия Колман — мадам Тенардье
 Эрин Келлиман — Эпонина
 Элли Бамбер — Козетта
 Джош О’Коннор — Мариус Понмерси
 Джозеф Куинн — Анжольрас
 Турло Конвери — Грантэр

Производство 
Изначально The Weinstein Company должна была со-продюсировать сериал и стать дистрибьютером в США и Канаде. Сотрудничество со студией было прервано после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Съёмки сериала начались в феврале 2018 года в Бельгии и Северной Франции.

Награды и номинации
 Шанхайский международный телефестиваль — лучший фильм на ТВ или мини-сериал (номинация)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы 2019 года
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2018 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Экранизации романа «Отверженные»